South Fulton (Géorgie)
 South Fulton (Tennessee)

Homonymie de localités aux États-Unis